Антон Ксаверьевич (Касаверьевич, Касавериевич) Жбиковский  (18 сентября 1829, Люблинская губерния, Российская империя — 29 марта 1900, Казань, Российская империя) — русский математик.

Биография 
Родился 29 сентября 1829 года в Люблинской губернии. По окончании курса в Петроковской гимназии поступил в 1846 году на 2-е отделение философского факультета (отделение физико-математических наук) Санкт-Петербургского университета, в котором он и окончил курс в 1850 году, с степенью кандидата. Не получив стипендии на приготовление к профессорскому званию Жбиковский занял место старшего учителя геодезии и землемерии в Виленском межевом училище, предварительно отбыв летом 1852 года межевую практику. Межевое училище в 1854 году было закрыто и Жбиковский оставался за штатом до осени 1855 года, когда он перешел на службу в Минскую гимназию старшим учителем математики и физики. По открытии в 1860 году при Минской гимназии землемерных классов, Жбиковский состоял в них учителем топографии и исполнял обязанности их инспектора.

В 1864 году Жбиковский перешел на службу в Казанский учебный округ, сначала старшим учителем математики и физики в Вятской гимназии, а затем в 1866 году занял ту же должность в 1-й Казанской императорской гимназии, в службе которой Жбиковский оставался до конца своей жизни. 25 апреля 1876 года удостоен звания заслуженного преподавателя. После перехода в Казань в Ученых Записках Казанского университета напечатал диссертацию «Об Эйлеровых интегралах», за которую он удостоен Санкт-Петербургским университетом степени магистра. С 1 мая 1868 года Жбиковский был утвержден приват-доцентом по кафедре чистой математики и с тех пор, с перерывами, преподавал в Казанском университете, в том же звании до самой смерти. Скончался в Казани 29 марта 1900 года.

Адреса 

 Казань, Односторонка Верхне-Фёдоровской улицы, собственный дом.

Труды 
 Об эйлеровых интегралах : Дис. на степ. магистра А. Жбиковского Казань : Унив. тип., 1867
 Основания общей арифметики для VII класса гимназии / Сост. А. Жбиковский, препод. Имп. Казанск. ун-та, магистр чистой математики. Ч. 1-2 Санкт-Петербург : тип. т-ва «Обществ. польза», 1868
 О некоторых приложениях формул Эйлера (Маклорена) и Стирлинга к теории вероятностей / Соч. А. Жбиковского Казань : Унив. тип., 1871
 Простейший вывод формулы Эйлера с остатком : Записка А. Жбиковского : Чит. в заседании Физ.-мат. отд., 8 дек. 1870 [Санкт-Петербург] : тип. Имп. Акад. наук, 1871
 По поводу теоремы Коши : Сообщ. А. К. Жбиковского, чит. 27 нояб. 1887 г. в 72 заседании Физ.-мат. секции О-ва естествоиспытателей при Имп. Казан. ун-те Казань : тип. Ун-та, 1888
 Основания общей арифметики для VII класса гимназии : [В 3 ч.] / Сост. Жбиковский, д-р чистой математики Санкт-Петербург : тип. т-ва «Обществ. польза», 1890

Источники 

 Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского университета : За сто лет (1804—1904) : В 2 ч. / Под ред. заслуж. орд. проф. Н. П. Загоскина. Ч. 1- стр 319—320
 И. Я. Депман. История арифметики: пособие для учителей. — М., Просвещение, 1965. — С. 388.
 А. И. Бородин, А. С. Бугай. Биографический словарь деятелей в области математики. — К.: Рад. школа, 1979. — С. 200.

Ссылки 
 Биография
 Биография